Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1966 à São Paulo, au Brésil.

L'Espagne remporte à cette occasion sa cinquième couronne mondiale.

Déroulement 
En , la FIRS évoque une attribution possible de l'organisation de la compétition à l'Urugay.

Résultats 

|}

Liens externes

Notes et références 

1966
Rink hockey
Rink hockey 1966
Sport en mai 1966
Événement sportif à São Paulo
1966 au Brésil